Тугрег (Говь-Алтай) — сомон аймака Говь-Алтай в Монголии
 Тугрег (Уверхангай) — сомон аймака Уверхангай в Монголии